Кампо Муријета има више значења:

 Кампо Муријета (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Муријета (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику